Lénárd László
 Lénárd László (1944) orvos, neurobiológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Lénárd László (1965–2022) zenei újságíró, a HammerWorld rockmagazin társalapító főszerkesztője, zenei szakíró
Lénárt László
 Lénárt László (1924–2012) teniszező
 Lénárt László (1951–) geológus, környezetvédelmi mérnök, egyetemi adjunktus
 Lénárt László (1956–) üzemmérnök, politikus, országgyűlési képviselő
 Lénárt László (1970) színművész

Jegyzetek